

Persone 
Aurelio De Felice – scultore italiano
Emidio De Felice – linguista, lessicografo e accademico italiano
Ermelinda De Felice – attrice italiana
Fabio De Felice – politico italiano
Fortunato Bartolomeo De Felice – scrittore, editore ed erudito italiano
Franco De Felice – storico e accademico italiano
Gerardo De Felice – brigante italiano
Giuseppe de Felice Giuffrida – politico italiano
Lionello De Felice – regista e sceneggiatore italiano
Piergiorgio De Felice – ex nuotatore italiano
Renzo De Felice – storico e accademico italiano

Altro 
 Istituto De Felice – palazzo storico di Catania, in piazza Roma
 Palazzo De Felice – edificio di Rosciano, provincia di Pescara

Pagine correlate 
Felice